Абаковский — фамилия:
 Абаковский, Александр Иванович (1856 — ?) — российский военный деятель, генерал-майор Русской Императорской армии, исследователь-востоковед.
 Абаковский, Валериан Иванович (1895—1921) — конструктор аэромотовагона, построенного в Тамбовских железнодорожных мастерских.